Николай Николаевич Пономарёв (6 мая 1890, Санкт-Петербург — 31 января 1942, Ленинград) — советский конструктор электроизмерительных приборов, профессор Ленинградского политехнического института.

Биография 
Родился 6 мая 1890 года в Санкт-Петербурге в семье купца 2-й гильдии. В 1907 году окончил Коммерческое училище Петербурга. В том же году поступил на электромеханическое отделение Петербургского политехнического института.

С началом Первой Мировой войны в августе 1914 года был призван на фронт, служил в 1-й Искровой роте. Во время одной из своих командировок в 1915 году по поручению военного ведомства проводил в Политехническом институте секретные экспериментальные исследования электропроводности. В мае 1915 года был произведен в прапорщики, впоследствии был назначен в 33-е корпусное радиотелеграфное отделение, где и служил до конца войны. В 1918 году демобилизовался в звании подпоручика.

В марте 1918 года вернулся в Политехнический институт, который окончил в августе того же года, получив звание инженера-электрика. С июня 1919 года  — преподаватель кафедры электротехники в Политехническом институте. В период с 1921 по 1929 год так же преподаёт в Училище комсостава флота, в Военной электротехнической академии, Ленинградском Электротехническом институте. Участвовал в разработке плана ГОЭЛРО, был членом Центрального электротехнического совета. Являлся сотрудником электроизмерительного отделения лаборатории профессора , по поручению которого редактирует единое учебное пособие «Электроизмерительная техника».

В октябре 1923 года поступил на завод им. Козицкого, где организовал лабораторию электроизмерительных приборов и руководил проектированием всех новых приборов. 1927 году перешёл на завод «Электроприбор», где работал главным инженером по технической части. В конце 1929 года на базе завода создаётся Отраслевая лаборатория измерений (ОЛИЗ) — первое в СССР специализированное предприятие по разработке и производству электроизмерительных приборов. Техническим руководителем ОЛИЗ назначается . Принимал участие в создании Краснодарского завода измерительных приборов.

С 1930 года Н. Н. Пономарев — доцент, а затем профессор.

Умер от истощения 31 января 1942 года во время блокады Ленинграда. Место захоронения: Богословское кладбище.

Достижения 
Один из создателей советской научной школы разработки электроизмерительных приборов.

Список произведений 
Пособие к лабораторным занятиям по электрическим измерениям / Под ред. проф. Шателена М. А. и Пономарева Н. Н. М.: Госэнергоиздат, 1931.

Конструкции электроизмерительных приборов / Под. ред. Н. Н. Пономарева. — М.: ОНТИ НКТП СССР, гл. ред. энергетической литературы, 1935. — 617 с.

Кейнат Г. Электроизмерительная техника: Пер. с нем. Сотрудников ЛПИ под ред. проф. Пономарева H.H. и Шрамкова Е. Г. Т. 2. — М.: ОНТИ НКТП СССР. 1937.

Теория, расчёт и конструирование электроизмерительных приборов / Пономарёв Н. Н., Арутюнов В. О., Дамский А. М., Селибер Б. А. и др.; под редакцией Н. Н. Пономарёва. — Л., 1943—648 с.

Примечания

Ссылки 
 Книга памяти Санкт-Петербургского Политехнического университета
 Статья «Сподвижник Шателена» в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» выпуск № 135 от 23.07.2010
 История кафедры Измерительных Информационных технологий Санкт-Петербургского Политехнического университета

Персоналии:Завод имени Козицкого
Конструкторы России